Леран () — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Леран () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сен-Пе-де-Леран — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи